Dekanat Heidenheim ist mehrdeutig. Es besteht das
 evangelisch-lutherische Dekanat, siehe Evangelisch-Lutherisches Dekanat Heidenheim in Bayern
 katholische Dekanat, siehe Katholisches Dekanat Heidenheim in Baden-Württemberg